Vrede van Atrecht (1191)
Verdrag van Atrecht (1414)
Vrede van Atrecht (1414)
Vrede van Atrecht (1435)
Vrede van Atrecht (1482)
Vrede van Atrecht (1579), waarmee de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd ingezet